Chris Palmer (nació el 23 de septiembre de 1949 en Brewster, New York) es un entrenador de fútbol americano profesional, actualmente es coordinador ofensivo de Tennessee Titans de la National Football League. Anteriormente dirigió a Cleveland Browns en la National Football League y Hartford Colonials de la United Football League.

Marca como Entrenador en jefe 

Entrenadores de fútbol americano
Entrenadores de Hartford Colonials